Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1979 — тридцать девятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин.

Впервые чемпионат проводился в 2 лигах — 1-й и высшей. Порядок проведения: 2 всесоюзных отборочных турнира (Витебск и Омск), чемпионаты ВС СССР, ДСО «Буревестник», «Спартак» и «Труд» — победители допускались в турнир высшей лиги, шахматистки, занявшие 2—3-е места, — в турнир 1-й лиги; 3 призёра 38-го чемпионата страны и турнира 1-й лиги допускались в высшую лигу, в которую были также включены участницы 8-й Всемирной олимпиады Н. Александрия, Е. Ахмыловская, Н. Гаприндашвили, М. Чибурданидзе; по кандидатскому списку — М. Литинская, Е. Фаталибекова и В. Козловская.

Турнир 1-й лиги 
Проходил в октябре в Орджоникидзе.

 1. Л. Зайцева — 10½ очков из 15;
 2. Р. Попивода — 9½;
 3. Е. Ступина — 9;
 4—6. М. Афиногенова (Асеева), Н. Зубова, Л. Цифанская — по 8½;
 7—9. 3. Лельчук, Т. Фомина, Т. Хугашвили — по 8;
 10. Т. Месхи — 7½;
 11. Н. Ручьёва — 7;
 12. М. Зайцева — 6½;
 13. Н. Чхаидзе — 6;
 14. Н. Ситникова — 5½;
 15. М. Нижегородова — 5;
 16. Т. Пудкова — 4.

Турнир высшей лиги 
Турнир проходил с 3 по 30 декабря в Тбилиси. 18 участниц. После поражения от Чибурданидзе Левитина одержала 6 побед подряд и, набрав наибольшее количество очков (12½), в 3-й раз стала чемпионкой страны. 2—4-е места разделили Александрия, Гаприндашвили, Чибурданидзе — по 11½ очков. Участницы, занявшие 1—6-е места, завоевали право выступать в турнире высшей лиги 40-го чемпионата страны.

Таблица

Примечательные партии 
Т. Миногина — М. Чибурданидзе
1.d4 Kf6 2.с4 g6 3.Кс3 Cg7 4.е4 d6 5.f3 0—0 6.Kge2 c5 7.Се3 b6 8.Фd2 Кc6 9.d5 Ke5 10.Kc1 е6 11.Се2 ed 12.cd а6 13.а4 Фс7 14.0—0 Лb8 15.К1а2 Ке8 16.Лас1 Фе7 17.b4 f5 18.Лfd1 Фf7 19.ef gf 20.а5 cb 21.К:b4 ba 22.Ке6 Лb3 23.К:а5 Лb8 24.Ке6 Лb3 25.Cd4 Kg6 26.Сс4 С:d4+ 27.Ф:d4 Ла3 28.Са2 а5 29.Лс2 f4 30.Кb5 Ле3 31.Kd8 Фf5 32.Cb1 Cd7 33.Кс7 Kh4 34.Kde6 Лf6 35.К:е8 Лg6 36.Лf2 К:f3+ 37.Л:f3 Л:g2+ 38.Кр: g2 Фg4+ 39.Лg3 Л:g3+ 40.hg Ф:g3+ 41.Kpf1 Cb5+ 42.Cd3, 1:0.

Литература 
 
 Журнал «Шахматный бюллетень», Номер 3, март 1980 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1980 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1979 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты СССР в 1979 году
1979 год в Грузии
Шахматные турниры в Грузии